НХЛ у сезоні 1996/1997 — 80-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 4 жовтня 1996. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 7 червня 1997 між Детройт Ред-Вінгс та Філадельфія Флайєрс перемогою «червоних крил» 2:1 в матчі та 4:0 в серії. Це восьма перемога в Кубку Стенлі «Ред-Вінгс».

Драфт НХЛ 

34-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 241 хокеїста. Першим номером драфту став Кріс Філліпс, якого обрав клуб «Оттава Сенаторс».

Огляд 
Цього сезону лише два гравці досягли 100 очок: Маріо Лем'є («Піттсбург Пінгвінс») та Теему Селянне («Майті Дакс оф Анагайм»). 

Це був перший сезон у НХЛ «Фінікс Койотс», «Гартфорд Вейлерс» проводив останній сезон та переїздив наступного сезону до Північної Кароліни та оримували нову назву «Кароліна Гаррікейнс».

16 листопада 1996 стався інцидент з табло на арені Ейч-Ес-Бі-Сі-арена в Баффало, під час перевірки воно впало на ковзанку на щастя на майданчику ніхто не перебував, а матч між «Баффало Сейбрс» та «Бостон Брюїнс» перенесли.

«Бостон Брюїнс» вперше за 30 років пропустив плей-оф.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
47-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 18 січня 1997 року на «Сан-Хосе Арена» (Сан-Хосе): Захід — Схід 7:11 (2:4, 4:6, 1:1).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Завершили кар'єру 
 Тім Чевелде, Бостон Брюїнс
 Чарлі Гадді, Баффало Сейбрс
 Дені Савар, Чикаго Блекгокс
 Сергій Макаров, Даллас Старс
 Ніл Бротен, Даллас Старс
 Майк Ремзі, Детройт Ред Вінгз
 Володимир Константинов, Детройт Ред Вінгз
 Дейл Гаверчук, Філадельфія Флайєрз
 Бред Маккріммон, Фінікс Койотс
 Ден Квінн, Піттсбург Пінгвінс
 Джо Маллен, Піттсбург Пінгвінс
 Тім Гантер, Сан-Хосе Шаркс
 Крейг Мактевіш, Сент-Луїс Блюз
 Джон Кейсі, Сент-Луїс Блюз
 Джей Веллс, Тампа-Бей Лайтнінг
 Дон Бопр, Торонто Мейпл Ліфс
 Нік Кіпреос, Торонто Мейпл Ліфс
 Майк Рідлі, Ванкувер Канакс
 Дейв Маклвейн, Нью-Йорк Айлендерс
 Роман Оксюта, Піттсбург Пінгвінс
 Тодд Елік, Бостон Брюїнс
 Анатолій Семенов, Баффало Сейбрс
 Ренді Вуд, Нью-Йорк Айлендерс
 Юрій Хмильов, Сент-Луїс Блюз
 Патрік Флетлі, Нью-Йорк Рейнджерс
 Дейв Геннан, Нью-Йорк Рейнджерс
 Стівен Фінн, Лос-Анджелес Кінгс
 Тодд Юен, Сан-Хосе Шаркс
 Адам Крейтон, Чикаго Блекгокс
 Шейн Чурла, Нью-Йорк Рейнджерс
 Дейв Арчибальд, Нью-Йорк Айлендерс
 Браян Глинн, Гартфорд Вейлерс
 Майк Гадсон, Фінікс Койотс
 Брент Г'юз, Нью-Йорк Айлендерс
 Майк Лалор, Даллас Старс
 Гері Лімен, Сент-Луїс Блюз
 Сержіо Момессо, Сент-Луїс Блюз

Посилання 
 Сезон 1996/1997 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1996—1997
1996 у канадському спорті
1997 у канадському спорті